

Маншино — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Маншино — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область